Pito – demo dell'Attica
Pito – strumento musicale tipico dell'America Latina
Pito – giocatore di calcio a 5 brasiliano